Diego de Rosales se puede referir a:

Diego de Rosales, cronista español.
Diego de Rosales, pintor renacentista español.